Альбарран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Альбарран, Иоахим (1860—1912) — французский уролог кубинского происхождения.
 Альбарран, Пьер (1893—1960) ― французский игрок в бридж и теоретик данной игры, теннисист.